Frans Anneessens (1660-1719), gildedeken in Brussel
 Johannes Andreas Anneessens (1687-1769), Zuid-Nederlands meestersteenhouwer en architect, zoon van Frans Anneessens
 Anneessensplein, plein in het centrum van Brussel, genoemd naar Frans Anneessens
 Anneessens-Fontainas, station van de Brusselse premetro bij voornoemd plein
 Anneessenswijk, wijk rond het Anneessensplein in het centrum van Brussel
 Familie Anneessens, Vlaamse orgelbouwers
 Pieter-Hubertus Anneessens (1810-1888), Vlaams orgelbouwer
 Charles Anneessens (1835-1903), Vlaams orgelbouwer
 Jules Anneessens (1876-1956), Vlaams orgelbouwer
 Anneessenstoren, deel van de eerste stadsomwalling van Brussel